Der Zehnkampf der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London wurde am 8. und 9. August 2012 im Londoner Olympiastadion ausgetragen. 31 Athleten nahmen an dem Wettbewerb teil.

Es gab einen US-amerikanischen Doppelsieg. Ashton Eaton gewann die Goldmedaille, Silber ging an Trey Hardee. Der Kubaner Leonel Suárez errang Bronze.

Für Deutschland nahmen Rico Freimuth, Pascal Behrenbruch und Jan Felix Knobel teil. Freimuth belegte Platz sechs, Behrenbruch wurde Zehnter. Knobel gab den Wettkampf nach der achten Disziplin auf.

Athleten aus der Schweiz, Österreich und Liechtenstein waren nicht am Start.

Aktuelle Titelträger

Bestehende Rekorde 

Der bestehende olympische Rekord wurde bei diesen Spielen nicht erreicht. Der US-amerikanische Olympiasieger Ashton Eaton erzielte im Wettkampf am 8./9. August 8869 Punkte. Damit blieb er allerdings nur 24 Punkte hinter dem Olympiarekord zurück. Zu seinem eigenen Weltrekord fehlten ihm 170 Punkte.

Durchführung des Wettbewerbs 

Der Zehnkampf wurde nach den auch heute gültigen Regeln durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt. Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Tag eins: 100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und 400 Meter
Tag zwei: 110 Meter Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und 1500 Meter

Anmerkungen: Alle Zeiten in diesem Beitrag sind nach Ortszeit London (UTC±0) angegeben.

Teilnehmer 
31 Athleten aus 25 Ländern hatten sich für den olympischen Wettkampf qualifiziert. Es traten an:

Disziplinen

100 Meter 
8. August 2012, 11:10 Uhr

Weitsprung 

8. August 2012, 12:10 Uhr

Der tschechische Olympiasieger von 2004 Roman Šebrle trat zu dieser zweiten Disziplin nicht an.

Kugelstoßen 
8. August 2012, 13:50 Uhr

Der Brite Daniel Awde trat zu dieser dritten Disziplin nicht an.

Hochsprung 

8. August 2012, 19:00 Uhr

400 Meter 
8. August 2012, 22:30 Uhr

Der Serbe Mihail Dudaš trat zu dieser fünften Disziplin nicht an.

110 Meter Hürden 

9. August 2012, 10:00 Uhr

Kurt Felix aus Grenada trat zu dieser sechsten Disziplin nicht an.

Diskuswurf 

9. August 2012, 10:55 Uhr

Stabhochsprung 
9. August 2012, 13:55 Uhr

Speerwurf 
9. August 2012, 19:30 Uhr

Der Deutsche Jan Felix Knobel trat zu dieser neunten Disziplin nicht an.

1500 Meter 

9. August 2012, 22:20 Uhr

 Klassement

Ausgangssituation 
Favoriten für diesen Wettkampf waren in erster Linie die beiden US-Amerikaner Trey Hardee und Ashton Eaton. Hardee hatte bei den Weltmeisterschaften 2009 und 2011 jeweils den Titel gewonnen, Eaton, Vizeweltmeister von 2011, hatte im Vorfeld der Spiele von London einen neuen Weltrekord aufgestellt. Der Olympiasieger von 2008 Bryan Clay, ebenfalls USA, war in London nicht dabei. Zum erweiterten Favoritenkreis zählten der Kubaner Leonel Suárez als WM-Dritter von 2011 und Vizeweltmeister 2009 sowie der Deutsche Pascal Behrenbruch, der wenige Wochen vor den Spielen Europameister geworden war und auch als WM-Sechster von 2009 sowie WM-Siebter von 2011 an den Start ging.

Endstand 

8./9. August 2012

Wettbewerbsverlauf 
Über 100 Meter, der ersten Disziplin, war der US-Amerikaner Ashton Eaton mit 10,35 s der Schnellste vor seinem Landsmann Trey Hardee (10,42 s) und dem Kanadier Damian Warner (10,48 s). Dahinter folgten der Ukrainer Oleksij Kasjanow mit 10,56 s und der Deutsche Rico Freimuth (10,65 s). Die beiden Favoriten aus den Vereinigten Staaten lagen somit bereits nach der ersten Disziplin ganz vorne.

Im Weitsprung setzte Eaton seine nächste Stärke voll um. Mit 8,03 m übertraf er als einziger Wettbewerber die 8-Meter-Marke. Mit deutlichem Abstand folgten der Belgier Hans Van Alphen (7,64 m) und Kurt Felix aus Grenada (7,63 m). Kasjanow (7,55 m), Warner (7,54 m) und Hardee (7,53 m) verloren hier deutlich an Boden. Eaton führte nun mit 2079 Punkten. Er lag damit schon 143 Punkte vor Hardee, 154 Punkte vor Warner und 171 Punkte vor Kasjanow. Alle anderen Zehnkämpfer hatten bereits Rückstände von mehr als zweihundert Punkten.

Im Kugelstoßen übertraf der Kasache Dmitri Karpow mit 16,47 m als einziger Teilnehmer die 16-Meter-Marke. Dahinter folgten der in den ersten beiden Disziplinen enttäuschende Deutsche Pascal Behrenbruch (15,67 m), Van Alphen (15,48 m), der Deutsche Jan Felix Knobel (15,29 m) und Hardee (15,28 m). Eaton stieß 14,66 m und behauptete seine Führung in der Gesamtwertung mit 2848 Punkten. Hardee war Zweiter mit 105 P Rückstand, Kasjanow Dritter mit 184 P Abstand. Es folgten Van Alphen (199 P zurück), Warner (201 P), Karpow (213 P) und Freimuth (272 P).

Im Hochsprung zeigte sich Suárez mit 2,11 m von seiner besten Seite. Damit übertraf er die nächsten sieben Zehnkämpfer um sechs Zentimeter. 2,05 m übersprangen Eaton, Van Alphen, Warner, der Südafrikaner Willem Coertzen, der Chilene Gonzalo Barroilhet, der Franzose Kevin Mayer und Felix. Hardee und Kasjanow fielen mit 1,99 m weiter zurück. Eaton war mit 3698 P weiter klarer Spitzenreiter. Hardee lag 137 P hinter ihm. Van Alphen hatte sich bei einem Rückstand von 209 P auf Platz drei verbessert, Warner war zwei Punkte dahinter Vierter vor Kasjanow, der weitere 29 Punkte zurücklag. Karpow folgte 279 P hinter Eaton als Sechster vor Suárez. Dessen Rückstand auf Eaton betrug 292 P.

Im 400-Meter-Lauf, der abschließenden Disziplin des ersten Tages, war wiederum Eaton mit 46,90 s der Schnellste. Es folgten Freimuth (48,06 s), Hardee (48,11 s), Warner (48,20 s) und der Brasilianer Luiz Alberto de Araújo (48,25 s). Kasjanow erzielte 48,44 s. Suárez fiel mit 49,04 s wieder deutlich zurück, aber sein besserer zweiter Tag lag noch vor ihm. Nach fünf Disziplinen führte Eaton mit starken 4661 Punkten. Hardee war Zweiter bei einem Rückstand von 222 P. Warner war Dritter (285 P zurück), dahinter lagen Kasjanow (325 P), Van Alphen (329 P) und Suárez (396 P).

Am zweiten Tag unterboten über 110 Meter Hürden Hardee mit 13,54 s, Eaton mit 13,56 s und Freimuth mit 13,89 s die 14-Sekunden-Marke. Ihnen am nächsten kamen mit 14,09 s Kasjanow und Barroilhet (14,12 s). Suárez lief mit 14,45 s nicht so schnell wie in Wettkämpfen zuvor. Eaton hatte nun bereits 5693 Punkte auf seinem Konto. Hardee hatte drei winzige Punkte aufgeholt, lag aber weiterhin deutlich um 217 P zurück. Die Reihenfolge dahinter hatte sich wenig verändert, die Abstände waren allerdings noch einmal größer geworden. Warner lag auf Rang drei mit 381 Punkten, Kasjanow war Vierter mit 384 Punkten Rückstand auf Eaton. Es folgte Van Alphen, der 488 P hinter Eaton lag. Freimuth war jetzt Sechster (498 P zurück), Suárez Siebter (511 P) und Karpow Achter (528 P auf den Spitzenreiter).

Im Diskuswurf holte Freimuth weiter auf. Ihm gelangen 49,11 m, womit er hier die größte Weite erzielte. Aber die Abstände waren knapp. Van Alphen erzielte 48,28 m, Hardee 48,26 m, der Russe Sergei Swiridow 47,43 m und Kasjanow 46,72 m. Warner kam auf 45,90 m Suárez auf 45,70 m. Eaton lag mit 42,53 m erstmals ein wenig deutlicher zurück. In der Zwischenwertung sah es weiter gut aus für ihn, 6409 Punkte hatte er auf seinem Konto. Hardee hatte allerdings deutlich aufgeholt und lag nur noch 99 P hinter seinem Landsmann. Es folgten Kasjanow (299 P zurück), Warner (412 P), Freimuth (462 P), Van Alphen (469 P) und Suárez (445 P zurück).

Bester Stabhochspringer war Barroilhet mit 5,40 m. Der Niederländer Eelco Sintnicolaas überquerte 5,30 m, dahinter folgte schon Eaton mit 5,20 m Mit den beiden Russen Ilja Schkurenjow und Karpow (je 5,10 m) übertrafen noch zwei Athleten die 5-Meter-Marke. Freimuth erreichte 4,90 m, Hardee und Van Alphen gelangen je 4,80 m, Suárez und Warner je 4,70 m. An der Spitze lag mit 7381 Punkten weiter Eaton, der jetzt wieder mehr als zweihundert Punkte Vorsprung hatte. 222 P dahinter war Hardee weiterhin Zweiter. Den dritten Platz hatte jetzt 354 P hinter Eaton Freimuth erobert. Warner war Vierter (465 P zurück) vor Kasjanow (480 P), Van Alphen (492 P), Karpow (510 P) und Suárez (598 P). Der Kubaner hatte einen Rückstand von 244 P auf den Bronzeplatz. Das war viel, aber als glänzender Speerwerfer war die Lage für ihn noch nicht aussichtslos. Ansonsten schien die Verteilung von Gold und Silber ziemlich klar zu sein, während der Kampf um Bronze mit zahlreichen Athleten noch völlig offen war.

Wie erwartet war Suárez mit seinen 76,94 m der klar beste Speerwerfer. Niemand außer ihm übertraf die 70-Meter-Marke. Swiridow war zweitbester Zehnkämpfer mit 68,42 m, dahinter kam schon Hardee (68,42 m, dann folgten der Japaner Keisuke Ushiro (66,38 m) und Behrenbruch (64,80 m). Von den Spitzenathleten kam War)ner auf 62,77 m, Eaton auf 61,96 m und Van Alphen (61,69 m). Freimuth (57,37 m), Kasjanow (54,87 m) und vor allem Karpow (49,93 m) verloren hier deutlich an Boden. Nach der vorletzten Übung lag Eaton mit 8148 Punkten beruhigende 155 P vor Hardee. Suárez hatte 220 P hinter Hardee tatsächlich den dritten Platz erobert. Warner hatte nun bereits 83 P Rückstand auf ihn, dann folgten Van Alphen (127 P auf Suárez), Freimuth (154 P) und Kasjanow (217 P).

In der letzten Disziplin war Eaton außer bei einem Sturz oder einer Verletzung nicht mehr einzuholen. Dasselbe galt für Hardee auf dem Silberplatz. Nur der Kampf um Bronze war noch nicht entschieden. Suárez, Warner und Van Alphen waren gute 1500-Meter-Läufer, sie hatten dabei die besten Karten.

Schnellster 1500-Meter-Läufer im Feld überhaupt war Van Alphen mit 4:22,50 min. Mayer kam auf 4:23,02 min vor Coertzen in 4:26,52 min, Warner in 4:29,85 min und Suárez in 4:30,08 min. Sintnicolaas folgte mit 4:31,17 min. Dann kam schon Eaton mit 4:33,59 min, Kasjanow erzielte dahinter 4:33,68 min. Freimuth lief mit 4:37,62 min, Hardee mit 4:40,94 min ins Ziel.

Damit war die Entscheidung gefallen. Mit 8869 Punkten wurde Ashton Eaton Olympiasieger, nur 24 Punkte fehlten ihm zum olympischen Rekord des Tschechen Roman Šebrle von 2004 Trey Hardee errang 198 Punkte hinter Eaton Silber, Leonel Suárez wurde weitere 148 Punkte dahinter Bronzemedaillengewinner. Platz vier belegte Hans Van Alphen mit einem Rückstand von 76 Punkten auf den Bronzerang. Nur weitere fünf Punkte zurück wurde Damian Warner Fünfter, der mit seinen 8442 Punkten eine neue persönliche Bestleistung aufstellte. Auf den nächsten Plätzen folgten Rico Freimuth vor Oleksij Kasjanow und Sergei Swiridow.

Ashton Eaton errang die bereits dreizehnte Goldmedaille für die Vereinigten Staaten im Zehnkampf.

Videolinks 
 USA's Ashton Eaton Wins Men's Decathlon Gold - London 2012 Olympics, youtube.com, abgerufen am 6. April 2022
 Decathlon - Eaton Sets 100m Olympic Best - Full Event - London 2012 Olympics, youtube.com, abgerufen am 6. April 2022
 Athletics Men's Decathlon Day 1 – Highlights, London 2012 Olympics, youtube.com, abgerufen am 6. April 2022
 Decathlon - Men's 400m & High Jump Highlights - London 2012 Olympics, youtube.com, abgerufen am 6. April 2022
 Decathlon - 400m Men's Full Replays - London 2012 Olympics, youtube.com, abgerufen am 6. April 2022
 Athletics Men's Decathlon 110m Hurdles Replay - London 2012 Olympic Games, youtube.com, abgerufen am 6. April 2022
 Athletics Men's Decathlon Day 1 – Highlights, London 2012 Olympics, youtube.com, abgerufen am 6. April 2022
 Men's Decathlon 1500m Full Event - London 2012 Olympics, youtube.com, abgerufen am 6. April 2022

Weblinks 
 Official results book, XXX Olympic Games London 2012, Athletics, Men's Discus Throw, stillmed.olympic.org (englisch/französisch), S. 186–209 (PDF; 55.483 KB), abgerufen am 6. April 2022
 OLYMPIC GAMES LONDON (OLYMPIC STADIUM) 27 JUL - 12 AUG 2012, men's Decathlon, Weltleichtathletikverband World Athletics (englisch), worldathletics.org, abgerufen am 6. April 2022
 Athletics at the 2012 Summer Olympics, Decathlon, Men, olympedia.org (englisch), abgerufen am 6. April 2022
 London 2012, decathlon men Results, olympics.com, abgerufen am 6. April 2022
 Athletics at the 2012 London Summer Games: Men's decathlon, archiviert bei wayback (Internet Archive), sports-reference.com (englisch), abgerufen am 6. April 2022
 Mehrkampfrechner Zehnkampf Männer, ladv.de, abgerufen am 6. April 2022

Einzelnachweise 

Leichtathletikwettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2012
Sportveranstaltung im London Borough of Newham